Deutsche Jugend-Mannschaftsmeisterschaft steht für:

 Deutsche Jugend-Mannschaftsmeisterschaft (Badminton)
 Deutsche Jugend-Mannschaftsmeisterschaft (Leichtathletik)
 Deutsche Jugend-Mannschaftsmeisterschaft (Ringen)
 Deutsche Jugend-Mannschaftsmeisterschaft (Schach)